Барбара Фузар-Поли (, род. 6 февраля 1972 года) — итальянская фигуристка, выступавшая в танцах на льду c Маурицио Маргальо. Чемпионка мира 2001 года, чемпионка Европы 2001 года, участница трех Олимпиад, бронзовый призер Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити (США).  После Олимпиады 2006 года в Турине закончили любительскую спортивную карьеру.

Пара Фузар-Поли — Маргальо в плане представления программ отличалась чрезвычайно экспрессивным, захватывающе эмоциональным стилем (оба партнера имеют типично итальянские национальные черты характера), с гармонично вписанными технически сложными элементами. В сезоне 2000-01 добились побед на всех соревнованиях благодаря сотрудничеству с российским тренером Т. А. Тарасовой.
 
По окончании спортивной карьеры Барбара стала тренером и хореографом. Вместе с Маргальо принимает участие в различных ледовых шоу. Замужем за бывшим итальянским шорт-трекером Диего Каттани, они имеют двоих детей.

Спортивные достижения

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1990
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1991
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1998 — танцы на льду
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2006 — танцы на льду

Ссылки 

 Официальный сайт Фузар-Поли и Маргальо 
 

Фигуристы Италии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1998 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2002 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2002 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2006 года
Родившиеся в Сесто-Сан-Джованни